Койгельды () — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Волгодоновского сельского округа. Код КАТО — 113441500.

География 
Село расположено возле одноимённого озера, в северной части района, на расстоянии примерно 32 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — посёлка Аршалы, в 7 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Волгодоновка.

Абсолютная высота — 380 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Волгодоновка — на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 452 человека (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 375 человек (187 мужчин и 188 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 326 человек (163 мужчины и 163 женщины).

Улицы 

 ул. Абай
 ул. Астана
 ул. Жастар

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аршалынского района